Bernsdorf – città del circondario di Bautzen (Sassonia)
 Bernsdorf – comune del circondario rurale di Zwickau (Sassonia)
 Bernsdorf – frazione della città di Schönewalde nel circondario rurale dell'Elbe-Elster (Brandeburgo)
 Bernsdorf – frazione della città di Dessau-Roßlau